Alles sal reg kom! was de naam van verschillende verzetsbladen:

 Alles sal reg kom! (Bloemendaal)
 Alles sal reg kom! (Amsterdam-Noord)
 Alles sal reg kom (Amsterdam)